Le terme Khol peut désigner : 
 Le khôl, une poudre minérale autrefois composée principalement d'un mélange de plomb sous forme de galène, de soufre et de gras animal, utilisée pour maquiller et/ou soigner les yeux.
 Le khol bengali, un instrument de musique
 Les KHOL, un sigle formé de façon analogue aux GAFA qui désigne les quatre grands groupes du luxe que sont Kering, Hermès, l'Oréal et LVMH ; ces groupes représentaient à eux quatre 25 % du CAC 40 en 2018.

Références